Витязи — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Каменского сельского поселения. Население — 40 жителей (2007 год). 

Расположена в центральной части области в 14 км к северо-западу от Кардымова, в 0,1 км южнее автодороги , на берегу реки Железнянка. В 25 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована географичискими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Географические бои сдесь длись до 30 октября 1941

Примечания 

Населённые пункты Кардымовского района